Ermann ist der Familienname folgender Personen:

 Leo Ermann (1899–?), deutsch-israelischer Schriftsteller
 Michael Ermann (* 1943), deutscher Mediziner